O Botola 2 2014-2015 é a 53ª temporada do Botola 2 , a segunda divisão da liga de futebol marroquina. IR Tanger foi campeão.

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na elite Botola 1. Por outro lado, os últimos dois colocados serão rebaixados à Botola 3.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubes 2014-15

Tabela

Resultados

Campeão

Ver também
Botola 1 de 2014-15
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

links Externos

Futebol de Marrocos